USS Hull (DD-7), razarač klase Bainbridge,
USS Hull (DD-330), razarač klase Clemson,
USS Hull (DD-350), razarač klase Farragut,
USS Hull (DD-945), razarač klase Forrest Sherman.